De Italiaanse voetbalclub FC Internazionale Milano speelt sinds 1930 wedstrijden in Europese competities.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt Internazionale

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Italië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Statistieken

UEFA Champions League (seizoen 2009/10)

Bijgaand een overzicht van de spelers die FC Internazionale Milano onder leiding van de Portugese trainer-coach José Mourinho vertegenwoordigden in de UEFA Champions League, seizoen 2009/10 en de titel wonnen door FC Bayern München in de finale met 2-0 te verslaan.

FC Internazionale Milano
Internazionale